Nokia Grand Prix 1992 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на ковровых кортах в зале.

Турнир-1992 является дебютным, проводящимся в рамках данного соревнования. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили с 3 по 9 февраля 1992 года. Турнир входил в небольшую серию соревнований WTA в Европе в залах, промежуточной между Australian Open и турниром 1-й категории в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Моника Селеш (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Моника Селеш выигрывает свой 2й титул в сезоне и 22й за карьеру.
 Мэри-Джо Фернандес уступает 2й финал в сезоне и 6й за карьеру. Четыре поражения приходятся на матчи против Моники Селеш.
 Мэри-Джо Фернандес уступает Монике Селеш 10й подряд матч в рамках соревнований ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Катерина Малеева выигрывает свой 2й и последний титул на соревнованиях ассоциации.
 Барбара Риттнер побеждает в своём дебютном финале на соревнованиях ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Nokia Grand Prix

 WTA Тур 1992

 Серия турниров 2-й категории

 Портал: Теннис

Германия
Теннис
Февраль 1992 года
1992